

Austria 
 Burgenland – kraj związkowy

Niemcy 
 Burgenland – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Burgenland – były powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w latach 1994–2007